— японский аниме-сериал, выпущенный студией Wako Productions. Транслировался по телеканалу TV Tokyo с 3 марта по 29 декабря 1977 года. Всего выпущено 35 серий аниме.

Сюжет 
Далеко из системы Ганимеда на Землю прибывает империя Дорон и оккупирует 95% земли за несколько дней. Доктор Сикисима, создаёт супер-робота как последнюю надежду спасти Землю. Одним из пилотов робота становится Джимми Орион, его мать же став киборгом, возглавляет повстанческие силы.

Роли озвучивали

Международная трансляция 
Аниме-сериал был дублирован на английском языке и транслировался на Филиппинах в конце 70-х годов.

Сериал также транслировался на корейском языке на территории Южной Корей по телеканалу MBC TV в 1986 году под названием 메칸더V. Эти также один из самых популярных меха-сериалов в стране.

Появление в видео играх 
Механдер Робо появляется в игре Super Robot Wars, в версии игры для Wonderswan Color. Как и в аниме, если робот разворачивается и определённое количество раз проходит повороты, появляется ракета Омега и пытается уничтожить максимальное количество роботов.

Игрушки 
Во время выпуска аниме-сериала компанией Bullmark была выпущена серия игрушек — роботов.

В 2009 году корпорацией CM были выпущены фигурки робота как часть серии товаров Меха-игрушек. Игрушка обладает большой функциональностью а также к ней приладаются аксессуары, такие как меч фехтовальщика, дополнительные руки и ракета. Позже была выпущена новая серия игрушек с металлической отделкой.

Примечания

Ссылки 
 Обзор и рецензии аниме на сайте anime-planet.com